Napelo puede referirse a:

 El género botánico Aconitum.
 El nombre común de la planta Aconitum napellus.